ToneScript - это простой скриптовой язык для настройки тонального сигнала прохождения вызова в телефонных сетях. Данный язык используется в оборудовании Sipura, Linksys, Cisco для IP-телефонии.

Описание 
Тональный сигнал прохождения вызова - это особая последовательность аудио сигналов, использующаяся для предоставления звонящему статуса его звонка. Это может быть как последовательность звуков, так и одиночный тоновый сигнал. ToneScript - простой скриптовой язык, описывающий частоту, ритм и громкость звуковых тонов.

Формат 
 Длина записи ToneScript не превышает 120 символов.
 Тоновая последовательность может иметь не более 6 частотных компонентов .
 Все длительности указаны в секундах. Секция описания ритма  описывает свою длительность , после чего идут до 6 подсекций  с описанием параметров. Подсекции состоят из длительности звучания (* для непрерывного), длительности паузы и списка задействованных частотных компонент.

 FreqScript - это последовательность частот  в Герцах и их силы звука(громкости)  в децибелах dBm.
 @@
 Tone Script состоит из списка частот и 1-2 секций описания ритма.

Примеры 
 350@-19,440@-19;10(*/0/1+2)
 Это тон, который вы услышите сняв трубку в Америке. Состоит из двух частотных компонент:
 Компонента 1 звучит на частоте 350 Гц с силой звука -19 dBm
 Компонента 2 - 440 Гц с силой -19 dBm
 Здесь 1 секция, задающая ритм:
 Эта секция продолжается 10 секунд и содержит только одну подсекцию.
 В этой подсекции длительность сигнала максимальна, затем идёт пауза в 0  секунд. Эта подсекция включает обе частотные компоненты (350 Гц и 440 Гц)
 По окончании времени секций (в данном случае 10 секунд), начнётся выполнение новой команды. В данном случае будет считаться, что трубка снята случайно и начнётся последовательность сигналов Reorder tone.
 350@-19,440@-19;2(.2/.2/1+2);10(*/0/1+2)
 Второй пример состоит из тех же двух частотных компонент
 Компонента 1 звучит на частоте 350 Гц с силой звука -19 dBm
 Компонента 2 - 440 Гц с силой -19 dBm

 Здесь две секции, описывающих ритм
 Первая секция продолжается 2 секунды и состоит из одной подсекции
 Эта подсекция включает сигнал на 0.2 секунды с паузой в 0.2 секунды, что звучит, как короткие гудки. Эта подсекция включает обе частотные компоненты (350 Гц и 440 Гц)
 Вторая секция продолжается 10 секунд и так же состоит из одной подсекции
 В этой подсекции длительность сигнала максимальна, затем идёт пауза в 0  секунд. Эта подсекция включает обе частотные компоненты (350 Гц и 440 Гц)

Североамериканские тоновые сигналы

Ссылки 
 https://supportforums.cisco.com/thread/2021701 

Телефонная сигнализация